Robert Krause kan syfta på bland andra:

* Robert Krause (1813–1885), tysk landskapsmålare
 Robert Krause (1831–1931), tysk politiker

Se även 

 Robert Kraus